tricorno, un tipo di copricapo (per quello indossato dagli ecclesiastici, si veda la voce berretta).
 Tricorno, monte della Slovenia
 Le tricorne, balletto di Manuel de Falla più noto come Il cappello a tre punte
 Tricorno, altro nome del cappello del prete, noto salume emiliano.